Локателли () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Локателли, Акилле (1856—1927) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат, апостольский интернунций в Аргентине, Парагвае и Уругвае.
 Локателли, Алессандра (род. 1976) — итальянский политик.
 Локателли, Андреа (1695—1741) — итальянский художник.
 Локателли, Джованни-Батиста (1715—1785) — актёр, певец и антрепренёр.
 Локателли, Джузеппе (1914—1940) — итальянский танкист.
 Локателли, Мануэль (род. 1998) — итальянский футболист, полузащитник.
 Локателли, Пьетро (1695—1764) — скрипач, композитор.
 Локателли, Роберто (род. 1974) — итальянский мотогонщик.
 Локателли, Томас (род. 1976) — итальянский футболист, экс-игрок национальной сборной Италии.
 Локателли, Уго (1916—1993) — футболист-защитник.
 Локателли, Франческо Мария (1727—1811) — итальянский куриальный кардинал.

См. также 
 Локателло — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.